Глоду () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Панач.
 Глоду () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Келінешть.
 Глоду () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Леордень.
 Глоду () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Денічей.